Dies ist eine Liste der natürlichen Satelliten von Asteroiden im soweit bekannten Sonnensystem. Die Satelliten von Zwergplaneten sind mit enthalten, da diese von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) ebenfalls eine Kleinplaneten-Katalognummer erhalten haben und somit zusammen mit den Asteroiden geführt werden.

Bislang sind 509 Kleinplanetenmonde bekannt – davon 41 benannt – verteilt auf 473 Binärsysteme, 14 Dreifachsysteme, 1 Vierfachsystem (Elektra) und 1 Sechsfachsystem (Pluto). (Stand 27. Februar 2023).

Legende 

 Die Größenordnung der Sate­lliten­durch­messer ⌀ (in km) wird durch die Hintergrundfarbe angegeben:

 Die Namen der benannten Satelliten sind fett hervorgehoben.

 Zwergplaneten sind durch schwarze Umrahmung des Namens gekennzeichnet.

 Abkürzungen:

Liste der Asteroidenmonde 
Hier sind alle Satelliten oder Begleiter von Asteroiden und Zwergplaneten nach aufsteigender Nummerierung aufgelistet.

Liste der Asteroiden-Ringsysteme 
Hier sind alle Systeme alphabetisch aufgelistet, von denen bislang ein Ringsystem bekannt ist.

Liste der benannten Asteroidenmonde 
Hier sind alle Satelliten alphabetisch aufgelistet, die von der Internationalen Astronomischen Union bisher offiziell benannt worden sind.

Liste der Mehrfachsysteme 
Hier sind alle Systeme alphabetisch aufgelistet, von denen bislang mehr als ein Begleiter bekannt ist.

Potentielle Kandidaten 

Liste von möglichen Kandidaten, deren Existenz bislang nicht bestätigt ist.

Weblinks 

 Aktuelle Liste aller Monde von Asteroiden und Zwergplaneten (englisch)

Einzelnachweise 

!
MondeAsteroiden